Сове́тский переу́лок (бывший Ильинский переулок) — переулок в историческом центре города Ярославля. Лежит между Советской площадью и Волжской набережной.

История 
Переулок был проложен в ходе перестройки города по регулярному плану 1778 года и получил своё название по расположенной рядом церкви Ильи Пророка. Ильинский и параллельный ему Губернаторский переулок начинались от углов Ильинской площади и соединяли её с Волжской набережной.

В декабре 1924 года Ильинский переулок был переименован советскими властями в Советский.

Здания 
 № 1/17 — Музей истории города Ярославля, бывшая усадьба Кузнецова
 № 2/23а — Бывший дом Викулина — Горанской. Построен в 1802 году, позже перестроен
 № 2/23б, 2/23с — Бывшие доходные дома Ф. А. Построены в 1900 году
 № 5 — Бывший дом Матвеевских

См. также 
Улицы Ярославля

Примечания 

Улицы Ярославля